Александр Барановский:
 Барановский, Александр Александрович (род. 1983) — российский актёр.
 Барановский, Александр Иванович (1890—1965) — советский график и архитектор.
 Барановский, Александр Петрович (род. 1955) — советский и украинский учёный-агроном, политик.
 Барановский, Александр Петрович — русский адмирал, командир минного заградителя «Прут» (1903—1905).
 Барановский, Александр Фёдорович (1872—?) — петербургский архитектор.
 Барановский, Александр (род. 1975) — латвийский футболист. Примечания